Bupleurum semidiaphanum är en flockblommig växtart som beskrevs av Pierre Edmond Boissier. Bupleurum semidiaphanum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
semidiaphanum